Die Ligue 1 2004/05 war die 67. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga und gleichzeitig die dritte Saison unter dem Namen Ligue 1. Die Saison begann am 6. August 2004 mit dem Eröffnungsspiel OGC Nizza gegen Olympique Lyon (0:1) und endete am 28. Mai 2005.

Meister wurde zum vierten Mal in Folge Olympique Lyon.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Olympique Lyon 

* Florent Balmont (2/1) hat den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 2 2004/05
 Coupe de France 2004/05
 Division 1 Féminine 2004/05

Weblinks 

 weltfussball.de Spiele und Tabelle der Spielzeit

Einzelnachweise 

2004/05
Fußballsaison 2004/05